Katarzyna Wilk (ur. 1982) – polska piosenkarka
 Katarzyna Wilk (ur. 1984) – polska reżyserka
 Katarzyna Wilk (ur. 1992) – polska pływaczka
 Katarzyna Wilk – polska dziennikarka